Deze pagina geeft een overzicht van de Andalucía-CajaSur- wielerploeg in 2010.

Algemeen
 Algemeen manager: Antonio Cabello
 Ploegleiders: Fernando Devecchi, Francisco José Martínez Pérez
 Fietsmerk: Orbea
 Banden: Vredestein

Renners

Belangrijke overwinningen

Wielerploeg in 2010
2010